Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 1998 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 64 Spielerinnen an der Qualifikation um die acht Startplätze der Hauptrunde teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 The Championships 1998: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).

Dameneinzel (Qualifikation)
1998